Яна Вадимовна Зинкевич (; ) — украинский доброволец-парамедик. Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии (ранее Добровольческий украинский корпус «Правого сектора») во время войны на востоке Украины. Командир Медицинского батальона «Госпитальеры».

За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовой. Создала и до сих пор руководит медицинским батальоном «Госпитальеры», который со времени создания спас более 2700 раненых украинских воинов и гражданских лиц с передовой.

После перенесённых операций и реабилитации передвигается в инвалидной коляске.

Депутат Верховной рады Украины IX созыва.

Биография 
Яна Зинкевич родилась 2 июля 1995 года в городе Ровно. Окончила ровенский учебно-воспитательный комплекс «Коллегиум».

До войны готовилась к поступлению в медицинский университет. В 2017 году Яна Зинкевич поступила в Государственную медицинскую академию Днепра.

Политика 
На выборах в парламент в июле 2019-го года Яна была избрана народным депутатом от партии «Европейская солидарность». В августе стало известно, что Зинкевич возглавит новосозданую комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Однако, она была выбрана секретаршей комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде Украины IX созыва (с 29 августа 2019). Председатель подкомитета по вопросам военной медицины.

ДТП 
5 декабря 2015 около 4:00 на трассе Днепр-Донецк автомобиль мед. батальона «Госпитальеры» с Яной Зинкевич на пассажирском сиденье и Максимом Кораблёвым («Стрелком») за рулём из-за неудовлетворительного состояния авто и резины вынесло с трассы, в результате чего он 7 раз перевернулся. Во время ДТП Зинкевич получила полный перелом позвоночника, параплегию, переломы половины рёбер и ключицы, повреждения внутренних органов, гемопневмоторакс, контузию сердца и лёгких, но, проведя несколько месяцев в больнице, смогла выжить. В результате ДТП имеет пожизненную инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. Максим Кораблёв не получил повреждений, угрожающих жизни.

Награды и отличия 
 Орден «За заслуги» (1 декабря 2015) — «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд».
  (16 марта 2016) — «за героические поступки, действия, благодаря которым были спасены жизни человека». Первая церемония награждения общественной наградой состоялась в Тернопольском медицинском университете. Из-за пребывания на реабилитации Яна была награждена заочно.
  (4 июня 2015 года). Первая церемония награждения негосударственной наградой состоялась в 12:00 в Киеве в доме Митрополита заповедника «София Киевская». Среди украинских воинов, медиков, волонтёров была отмечена и начмед ДУКа Яна Зинкевич.
  (ноябрь-декабрь 2014) — поощрительное отличие Министерства обороны Украины.

Личная жизнь 
В начале мая 2016 Яна сообщила о своей беременности, она находилась на четвёртом месяце :

27 мая 2016 Яна вышла замуж за 27-летнего Максима Кораблёва. Свадебная церемония состоялась в Воронцовском парке Днепра. Яна решила сохранить свою фамилию. Молодожены прибыли на свадьбу на реанимобиле и в сопровождении побратимов Яны.

31 октября Яна родила дочь Богдану. Она воспитывает дочь самостоятельно. В ноябре 2016, через несколько дней после рождения ребёнка (менее чем через полгода после брака) супруг Яны, Максим Кораблёв ушел из семьи и оставил Яну с новорождённым.

В январе 2017 года, после года борьбы и 7 отказов, Яна всё же получила официальный развод
.

Примечания

Ссылки 

 
 Командир медбригады Яна Зинкевич: "Парни от боли ругаются матом, а я … радуюсь — значит, в сознании " // «Факты и комментарии», 13 ноября 2014
 Сегодня день рождения сразу в двух героев // «Сектор Правды», 2 июля 2015
 Врачи рассказали о состоянии волонтёры Зинкевич // «Канал 24», 10 декабря 2015
 Прооперирована в Израиле волонтёр Яна Зинкевич вернулась на Украину // «Украинская правда», 6 февраля 2016

Женщины-политики Украины
Медики XXI века
Медики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Родившиеся в Ровно
Родившиеся в 1995 году
Родившиеся 2 июля
Командиры украинских добровольческих батальонов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании